Бијенвенидо има више значења:

 Бијенвенидо, Ла Пилета (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бијенвенидо (Ерменехилдо Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Бијенвенидо (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Бијенвенидо (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику